Fliegender Holländer steht für:

 Fliegender Holländer (Sage), Sage
 Polizeiruf 110: Fliegende Holländer, deutscher Fernsehfilm
 Fliegender Holländer, Figur in der Cartoonserie SpongeBob Schwammkopf siehe SpongeBob Schwammkopf#SpongeBob_fliegender Holländer

Siehe auch:
 Der fliegende Holländer (Begriffsklärung)
 Flying Dutchman (Begriffsklärung)